Сборная Швеции по футболу до 21 года () представляет Швецию на международных соревнованиях по футболу для молодёжных команд. 7 раз участвовала в чемпионатах Европы, первый раз в 1986 году, последний раз в 2015 году. Чемпионы Европы 2015 года. Почти все игроки основного состава национальной сборной Швеции по футболу имеют опыт выступлений за молодёжную сборную Швеции.

Выступления на чемпионатах Европы 
 1978— 1984: не прошла квалификацию.
 1986: четвертьфинал.
 1988: не прошла квалификацию.
 1990: полуфинал.
 1992: серебро.
 1994 — 1996: не прошла квалификацию.
 1998: шестое место.
 2000 — 2002: не прошла квалификацию.
 2004: четвертое место.
 2006 — 2007: не прошла квалификацию.
 2009: полуфинал.
 2011 — 2013: не прошла квалификацию.
 2015: победа.
 2017: групповой этап.
 2019 — 2021: не прошла квалификацию.

Главные тренеры 
 1979—1980: Торд Грип
 1980—1985: Бенни Леннартссон
 1980—1985: Ниссе Андерссон
 1990—1995: Ларс Лагербек
 1992 (временно): Ниссе Андерссон
 1995—1997: Томми Сёдерберг
 1999—2001: Йёран Йёранссон
 2002—2004: Турбьёрн Нильссон (помощник — Стиг Фредрикссон)
 2004—2010: Йёрген Леннартссон и Томми Сёдерберг
 2011—2012: Томми Сёдерберг и Хокан Эриксон
 2013—2017: Хокан Эриксон
 2017—2020: Роланд Нильссон
 с 2021 года: Поя Асбаги

Игроки 
Игроки с наибольшим количеством матчей за молодёжную сборную Швеции:

Лучшие бомбардиры молодёжной сборной Швеции:

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы среди молодёжных команд 2023 против сборной Боснии и Герцеговины до 21 года (12 ноября 2021) и сборной Ирландии до 21 года (16 ноября 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 16 ноября 2021 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на официальном сайте УЕФА

Футбол в Швеции
 
Швеция